La Serbie est l'un des quarante pays participants du Concours Eurovision de la chanson 2022, qui se déroule à Turin en Italie. Le pays est représenté par la chanteuse Konstrakta et sa chanson In corpore sano, sélectionnées via l'émission Pesma za Evroviziju '22. Le pays se classe  avec  lors de la finale.

Sélection 

Le diffuseur serbe RTS confirme sa participation  à l'Eurovision 2022 le .

Format 
La sélection prend la forme de deux demi-finales et d'une finale. Lors de chaque demi-finale, dix-huit artistes concourent pour neuf places en finale. La finale est donc composée de dix-huit participants

Lors de chaque émission, un jury et le télévote serbe déterminent les qualifiés ou le gagnant, en attribuant 12, 10, puis de 8 à 1 points aux chansons.

Chansons 
Du  au , le diffuseur serbe ouvre la période de candidatures pour la sélection. Au terme de cette période, le diffuseur annonce avoir reçu 150 candidatures. Un comité d'experts sélectionne 36 de ces candidatures pour participer à l'émission. Les noms des artistes sélectionnés sont révélés le .

Le , Stefan Zdravković (Princ od Vranje) annonce son retrait de la compétition en raison de désaccords avec l'auteure de sa chanson Ljubi svog čoveka. Il est remplacé par Tijana Dapčević, qui interprète une version altérée de la chanson : Ljubi, ljubi doveka.

Le , Goca Tržan se retire pour des raisons de santé. Elle est remplacée par Chegi et Braća Bluz Band.

Émissions

Demi-finales

Première demi-finale

Deuxième demi-finale

Finale 

La finale se conclut par la victoire de Konstrakta avec sa chanson  qui représenteront donc la Serbie à l'Eurovision 2022.

À l'Eurovision 
La Serbie participera à la deuxième demi-finale, le . Elle s'y classe  avec , se qualifiant donc pour la finale. Lors de celle-ci, elle termine à la  avec .

Notes et références 

Serbie au Concours Eurovision de la chanson
Serbie
Concours Eurovision de la chanson